

Patronyme 

 Pierre Louis de Lacretelle (1751-1824), homme politique et académicien ;
 Jean Charles de Lacretelle (1766-1858), avocat, journaliste, historien et académicien français ;

 Pierre-Henri de Lacretelle (1815-1899), personnalité  politique française ;
 Édouard Lacretelle (1817-1900), peintre français ;
 Charles Nicolas Lacretelle (1822-1891), militaire et homme politique français ;
 Jacques de Lacretelle (1888-1985), romancier et académicien français ;
 Anne de Lacretelle (1934-), écrivaine française.

Toponyme 

 Rue Lacretelle, voie française du  parisien.